Andreas Stoch – avvocato e politico tedesco
 Kamil Stoch – saltatore con gli sci polacco, campione olimpico nel trampolino normale e nel trampolino lungo
 Miroslav Stoch – calciatore slovacco, centrocampista o attaccante